Channing Pollock puede referirse a:

 Channing Pollock, Mago ilusionista estadounidense;
 Channing Pollock, Escritor dramaturgo estadounidense;